Франц Би́ндер (; 1 декабря 1911, Санкт-Пельтен — 24 апреля 1989, Вена) — австрийский футболист, нападающий, тренер.

Карьера

Клубная карьера 
Франц Биндер — выдающийся бомбардир 30-х годов, центрфорвард, а по необходимости и инсайд. Дебютировал за столичный «Рапид» в октябре 1930 года против «Слована» и забил два гола. В 1933 г. Биндер — самый результативный игрок чемпионата и вице-чемпион Австрии. В 1937—1941 годах пять раз подряд лучший бомбардир чемпионата Австрии. В кубковом матче 1939 г. «Рапид» — «Нойштадт» (13:1) забил 7 голов, ворота ещё двух команд поражал по 6 раз.
Лучшим его достижением в составе «Рапида» стал выиграш в финале плей-офф чемпионата Германии в «Шальке-04» из Гельзенкирхена (4:3). Проигрывая по ходу матча (0:3), венский «Рапид» одержал победу, а Биндер сделал хет-трик. В 1942—1945 годах служил в армии. По подсчетам RSSSF в официальных матчах забил 546 голов (11-е место в мировой классификации).

Карьера в сборной 
В дебютном матче (11.06.1933 г.) за национальную сборную против бельгийцев (4:1) забил два мяча. 11 февраля 1934 года в Риме сборная Австрии эффектно победила, будущих чемпионов мира, итальянцев (4:2). Молодая «рапидовская» тройка нападения Кабурек — Бицан — Биндер проявила себя во всем блеске. Но на ЧМ-34 поехали более опытные футболисты. Во время аншлюса выступал за сборную Германии. В первом матче играл вновь против сборной Бельгии, матч закончился с таким же счётом (4:1), а Биндер забил гол. 12 ноября 1939 года во Вроцлаве немецкая сборная играла со сборной Богемии и Моравии (4:4). В этом матче Биндер забил три мяча, а за соперников хет-трик сделал его бывший одноклубник, Йозеф Бицан. Через две недели в ворота сборной Италии он также забил три мяча. Всего за национальные сборные Биндер провёл 28 матчей и забил 26 голов.

Достижения 
 Чемпион Австрии (6): 1935, 1938, 1940, 1941, 1946, 1948
 Чемпион Германии: 1941
 Бронзовый призёр чемпионата Германии: 1940
 Обладатель Кубка Австрии: 1946
 Обладатель Кубка Германии: 1938
 Лучший футболист Австрии (3): 1946, 1948, 1949
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (6): 1933, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941
 Лучший бомбардир в истории венского «Рапида»: 398 голов
 Рекордсмен венского «Рапида» по количеству голов в сезоне: 51 гол

Тренерские достижения 
 Обладатель Кубка Австрии: 1976

Статистика

Клубная карьера

Статистика выступлений за национальные сборные

Литература 
 Мировой футбол: кто есть кто: Полная энциклопедия / А. В. Савин. — Москва: Эксмо, 2007. — 752 с.: ил. — ISBN 978-5-699-22359-6

См. также 
 Список футболистов с наибольшим количеством забитых мячей в чемпионате
 Список футболистов, забивших 500 и более голов

Примечания

Ссылки 
 Голы Франца Биндера
 Профиль на footballplayers
 Профиль на national-football-teams
 Список самых результативных игроков кубка Митропы (1927—1940)
 Чемпионат Австрии по футболу
 Кубок Австрии по футболу
 Лучшие бомбардиры мира в официальных матчах по версии RSSSF
 Статистика выступлений Франца Биндера за национальные сборные
 Самые результативные игроки в чемпионате Австрии за все годы
 Лучшие бомбардиры в чемпионате Австрии по сезонам
 Статистика выступлений на rapidarchiv
 100 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по версии газеты «Спорт-Экспресс» (1997 г.)
 315 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по данным IFFHS"

Футболисты Австрии
Футболисты Германии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Ян» Регенсбург
Тренеры ФК «Нюрнберг»
Тренеры ФК ПСВ
Тренеры ФК «Рапид» Вена
Тренеры ФК «Мюнхен 1860»
Тренеры ФК «Брегенц»